Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене е задължителна, независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им. Извършва се в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Категориите на хотелите в България са: една звезда, две звезди, три звезди, четири звезди и пет звезди.

Категория „една звезда“

Категория „две звезди“

Източници